Le terme masse critique peut désigner :

 masse critique, la masse de matériaux fissiles à atteindre pour déclencher une réaction nucléaire en chaîne ;
 masse critique, la masse que doit atteindre une étoile pour former par effondrement gravitationnel un trou noir.
 masse critique (de l'anglais critical mass, terme également utilisé en français) est une manifestation à bicyclette (ou tout autre moyen de transport sans moteur, tels les patins, les planches à roulettes, etc.), organisée simultanément le dernier vendredi du mois dans plus d'une centaine de villes dans le monde.

Il est utilisé par extension dans d'autres domaines, où il désigne généralement une taille seuil :
 masse critique, en biologie, la quantité de bactéries qui doit être atteinte pour que le mécanisme de détection du quorum (« perception du quota de leur population ») les induise à exprimer des gènes particuliers de métabolisme secondaire (par exemple, bioluminescence chez Vibrio spp., formation de biofilms chez P. aeruginosa et production d'antibiotiques chez plusieurs autres espèces) ;
 masse critique, une manifestation régulière de déplacements non motorisés, en particulier en vélos ;

Par métonymie, des entités sont baptisées de ce mot :
 Masse critique, un collectif issu du parti politique québécois Québec solidaire qui défend l'anticapitalisme et l'indépendantisme québécois ;
 Masse critique, l'ancien nom de Soft power, une émission de France Culture.
 Masses critiques (2019), roman noir